Craig Randall Smith, né le  à New York, est un biologiste marin de l'université d'Hawaï. Il étudie les carcasses de baleine tombées sur le plancher océanique il dirige des expéditions pour déterminer leur importance dans l'écologie des abysses.

Notes et références

Liens externes 
 

Biologiste marin
Biologiste américain
Personnalité liée aux abysses
Professeur à l'université d'Hawaï
Naissance en août 1954
Naissance à New York